A CF Os Belenenses, a sajtóban legtöbbször egyszerűen Belenenses egy portugál labdarúgócsapat. A klubot 1919-ben alapították, ezzel egyike a legrégebbi portugál kluboknak. Székhelyük Lisszabonban, a város Belém nevű kerületében van.

A klub eddig egyszeres bajnok (1945-46), így a Boavistával együtt csak ők tudtak bajnoki címet szerezni a „Nagy hármason” kívül.

A klub a 40-es, 50-es években a bajnoki címükön kívül többször végzett a második és harmadik helyen, így annak az időszaknak az egyik legsikeresebb csapata volt.

Sikerek 

 Bajnok - 1945–46
 Portugália bajnoka (a mai bajnokság elődje) - 1926–1927, 1928–1929, 1932–1933
 Kupagyőztes - 1941–42, 1959–60, 1988–89
 Bajnok (másodosztály) - 1983–84
 Az Intertotó-kupa csoportgyőztese - 1974–75

Statisztika

UEFA-kupa (korábban Vásárvárosok Kupája)

Kupagyőztesek Európa-kupája

Jelenlegi keret

Ismertebb játékosok 

  Fernando Chalana
  Jorge Martins
  José António
  Paulo Madeira
  Matateu
  Félix Mourinho
  Morato
  Pepe
  Rolando
  Ruben Amorim
  Silas
  Sobrinho
  António Mendonça
  Marco Aurélio
  Emerson
  Weldon

  Boriszlav Mihajlov
  Sztojcso Mladenov 
  Albert Meyong
  David Embé
  Dady
  José Rui
  Pelé
  Tomislav Ivković
  Henry Antchouet
  Edgaras Jankauskas
  Armando Sá
  Gabriel Gómez
  Jose Luis Garces
  Dariusz Adamczuk
  Anders Andersson
  Nick Sakiewicz

További információk 
 A klub hivatalos oldala 
 CF Belenenses
 Blog do Belenenses
 Canto Azul ao Sul
 Armada Azul

Portugál labdarúgócsapatok
1919-ben alapított labdarúgócsapatok
Lisszabon sportélete